Соревнования по метанию копья среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 17 июля. Приняли участие 16 спортсменов из 6 стран.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований 

Метание копья на Олимпийских играх